Match (von altenglisch: maccun „machen“, so viel wie „Wettkampf“ oder auch „Streichholz“) steht für:

 Satz (Sport), den Abschnitt eines Spiels
 Das Match, eine österreichische Fernsehshow
 Der Match, eine Schweizer Fernseh-Dokusoap
 Miss Match, eine US-Fernsehserie
 Paris Match, eine französische Illustrierte
 Perfect Match, ein Gemälde von Allen Jones
 Swedish Match, ein schwedisches Unternehmen
 Match (Supermarkt), eine belgische Supermarktkette
 Wrestlingmatch, ein Kampf zwischen Wrestlern
 Match (Theaterstück)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Match (Georgia)
 Match (Tennessee)

Siehe auch:

 Match Cut
 Match Point
 Matsch
 Maatsch